Der Kanton Albert ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Péronne, im Département Somme und in der Region Hauts-de-France; sein Hauptort ist Albert. Vertreter im Generalrat des Départements sind seit 2015 Franck Beauvarlet und Virginie Caron-Decroix (beide UDI).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 65 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Albert aus den 26 Gemeinden Albert, Auchonvillers, Authuille, Aveluy, Bazentin, Beaucourt-sur-l’Ancre, Beaumont-Hamel, Bécordel-Bécourt, Bouzincourt, Buire-sur-l’Ancre, Contalmaison, Courcelette, Dernancourt, Fricourt, Grandcourt, Irles, Laviéville, Mametz, Méaulte, Mesnil-Martinsart, Millencourt, Miraumont, Ovillers-la-Boisselle, Pozières, Pys und Thiepval. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 176,60 km2.

Veränderungen im Gemeindebestand seit 2016 
2019: Fusion Carnoy und Mametz → Carnoy-Mametz

2017: Fusion Étinehem und Méricourt-sur-Somme → Étinehem-Méricourt

Albert